Fredericktown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fredericktown (Missouri)
Fredericktown (Ohio)